Suschkin ist der Familienname folgender Personen:
 Pjotr Petrowitsch Suschkin (1868–1928), russischer Zoologe und Paläontologe
 Wjatscheslaw Suschkin (* 1991), russischer Fußballspieler